Neues Museum kan referere til:

Neues Museum (Berlin)
Neues Museum (Nürnberg)
Neues Museum (Weimar)